Need for Speed: Porsche Unleashed (укр. Жага швидкості: Беззаконня на Porsche) — п'ята гра в серії Need for Speed. Повністю присвячена автомобілям Porsche. Остання гра класичної серії Need for Speed.

Опис 
П'ята частина гри повністю присвячена автомобілям Porsche. Не дивлячись на те, що гра вийшла в 2000 році, фактично вона є приуроченої до 50-річного ювілею фірми Porsche, який був у 1998 році. Як маркетинговий хід був знятий рекламний ролик гри Need for Speed: Porsche Unleashed зі вставками з фільму Викрасти за 60 секунд з Ніколасом Кейджом у головній ролі.
 
Крім звичайних гонок, в NFS PU цілих два режими проходження. В режимі Еволюція гравці беруть участь в гонках, купуючи, удосконалюючи, ремонтуючи та продаючи машини. В режимі фабричний водій вимагаючи виконати завдання — проїхати по відміченим конусам маршруту, підвезти товариша, виграти стихійну або організовану гонку.

Рівень симуляції успішно тримав баланс між реалістичністю та аркадою. Не будучи настільки важкою, як Grand Prix Legends, гра, тим не менш, вимагала тонкого керуванням авто. Машина налаштовується під вподобання гравця та вимагання траси: жорсткість ресор,сходження і т. д. На дорожні машини можна ставити одну з трьох коробок передач, а на гоночних — навіть плавно замінювати передаточні числа. Опрацьована гра і с візуальної сторони: в NFSPU була відмінна на той час графіка, чудова енциклопедія автомобілів Porsche і рідкісний
(навіть по сьогоднішнім міркам) по атмосферності та визначності дизайн трас (чого тільки стоїть трек через Альпи — дизайнери ухитрилися вставити в нього три пори року!). Зовнішній вигляд машин можна змінювати в досить широких межах: колір, гоночні номери та смуги вздовж кузова. Незважаючи на те, що основний акцент при удосконаленні машини робиться на внутрішніх частинах, елементи тюнінгу присутні.(наприклад, дійсно змінюється форма спойлера або обтічника).

Як це не парадоксально, непопулярна на Заході, п'ята частина здобула успіх в Росії.

Консольні версії гри 
Версія гри для PlayStation сильно відрізняється від версії для ПК, як в ігровому, так і в графічному плані. 
Також в версії для PlayStation інше музичне супроводження. Повний список музичних треків представлений нижче:

Музичне супроводження в PC версії 
Також в версії для PC, інше музичне супроводження. Повний список музичних треків представлений нижче:

Porsche 40 Jahre 911 

Випуск Porsche 40 Jahre 911-й був приурочений до ювілею модельного ряду 911-й серії. Видавався малим тиражем виключно для Німеччини. Дата релізу: 13 листопада 2003 року.

Являє собою відео гру Need For Speed : Porsche і музичний збірник Porsche 40 Jahre 911 ( Rock & Pop ) з наданим буклетом, який оповідає про історію 911-ї серії за 40 років її існування. Все це пишно упаковано в Стил — бокс.

1 cd . GAME : Need For Speed : Porsche [CD]

Головними особливостями гри є по-перше до сих пір не відома світу 3.4 версія , а по-друге озвучування голосу і переклад тексту чисто німецькою мовою.

2 cd . MUSIC : Porsche 40 Jahre 911 ( Rock & Pop ) [DVD] — відтворюється тільки за допомогою програми iTunes.

Альбом є уособленням епохи Porsche 911-й серії за її 40-річну історію.

Також в версії Porsche 40 Jahre 911, інше музичне супроводження. Повний список музичних треків представлений нижче:

Автомобілі 

Повний список (включаючи закриті білим чохлом - недоступні в деяких версіях) авто доступних в грі. Машини не були попередньо модифікування:

Траси 
Повний список трас, доступних в грі
 Французька Рив'єра ( Cote'D'Azur ) . Доступна спочатку.
 Шварцвальд ( Schwarzwald ) . Доступна з Золотої ери.
 Піренеї ( Pyrenees ) . Доступна спочатку.
 Альпи ( Alps ) . Доступна з Сучасної ери.
 Автобан ( Autobahn ) . Доступна з Сучасної ери.
 Овернь ( Auvergne ) . Доступна з Сучасної ери.
 Нормандія ( Normandy ) . Доступна спочатку.
 Індустріальна зона ( Zone Industrielle ) . Доступна з Золотої ери.
 Монте-Карло ( Monte Carlo ) 1 . Доступна з Золотої ери.
 Монте-Карло ( Monte Carlo ) 2 . Доступна з Золотої ери.
 Монте-Карло ( Monte Carlo ) 3 . Доступна спочатку.
 Монте-Карло ( Monte Carlo ) 4 . Доступна з Сучасної ери.
 Монте-Карло ( Monte Carlo ) 5 . Доступна з Сучасної ери.
 Корсика ( Corsica ) . Доступна з Золотої ери.
 Полігон ( Weissach Skid Pad ) . Доступний тільки в режимі Заводський водій.

Гра по мережі 
Інтернет гра реальна сила NFS PU, де вірна і дуже активна спільнота процвітала. Незважаючи на відключення оригінальних серверів EA наприкінці 2003 року громада продовжує процвітати через приватний розвиток IPLounge, разом з системою підрахунку очок, відомої як списки Porsche Unleashed Records (PURL), якій продовжують служити в усьому світі гоночній спільноті.

Цікаві факти 
Всі п'ять трас Монте-Карло — кільцеві . Містять відрізок знаменитої траси  «Формули-1» — від «повороту навколо пальми» і до тунелю.

Траси розблокуються у міру проходження гри в режимі Кар'єри / Еволюції (Evolution mode). Як тільки гравець переходить в чергову еру, в одиночній грі стають доступні всі нові траси.
Спочатку в одиночній грі доступні 4 траси. Після проходження гри в режимі Кар'єри відкриваються всі 14.

У режимах «Заводський водій» (Factory Driver) і «Мережева гра» (Multiplayer) завжди доступні всі 14 трас.

Need For Speed Porsche Unleashed Ніколи не була випущена в Японії.

В версії <<Porsche 40 Jahre 911>> якщо зайти в вкладку <<Porsche Chronicle>> і ввімкнути один з відеороликів то ви почуєте його не Англійською мовою а саме Німецькою.

В PlayStation версії гри були вперше представлені треки Captain Ginger — MetroGnome, Morphadron — Rezidue, Cypher — Twin, Morphadron — Dr. Know які потім в Березні того же року з'явились також в PC версії.

Також крім цих версій в PS1 версії була представлена оригінальна версія трека Captain Ginger — Psychonaught яка була зроблена спеціально для PS1 версії.

PC, версії вона є також але вже в переробленому варіанті.

В межах інтернету існує більш довша версія трека: Aquadelic яка йде аж чотири хвилини. Цей трек є неофіційним.

Оригінальна версія трека має довжину більше двох з половиною хвилин. Вона є в Saki Kaskas на його сторінці SoundCloud.com трек є залитий в форматі AIFF розмір файла 27,3MB Бітова швидкість трека 1,411kbps Рік випуску 1999.

Існує також версія зроблена спеціально для PC версії ігри її довжина йде рівно одну хвилину.

Примітки

Посилання  
  

Need for Speed
Porsche
Відеоігри 2000
Ігри для Windows
Ігри для PlayStation
Ігри для Game Boy Advance
Ігри Electronic Arts
Відеоігри, розроблені у Франції
Відеоігри, розроблені в Канаді